Virginio Orsini (1567 - 1596) – militare italiano
 Virginio Orsini (1572 – 1615) – duca di Bracciano
 Virginio Orsini (1615 – 1676) – cardinale italiano